Aleksandra Jablotsjkina - Russische actrice
 Yablochkina (inslagkrater) - inslagkrater op Venus, vernoemd naar bocenstaande actrice